Aleksej I kan syfta på:

Aleksej Michajlovitj (1629–1676), tsar av Ryssland 
Aleksij I (1877–1970), patriark av Moskva